Die Saison 1963/64 der mexikanischen Segunda División war die 14. Spielzeit einer landesweit ausgetragenen zweiten Liga in Mexiko.

Veränderungen 
Die in der vorangegangenen Spielzeit in die erste Liga aufgestiegene Meistermannschaft des CD Zacatepec war in der laufenden Zweitligasaison nicht mehr in der Liga vertreten und wurde ersetzt durch den Erstliga-Absteiger CD Tampico. 

Eine weitere Veränderung war die Umbenennung des bisherigen Club Campesino Cataluña zum CF Torreón.

Kreuz- und Abschlusstabelle 1963/64 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein Kürzel der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Die Reihenfolge der Vereine bestimmt sich anhand der in dieser Saison erzielten Platzierung in der Gesamtsaisontabelle. Angaben zu den absolvierten Spielen (Sp.), Siegen (S), Unentschieden (U), Niederlagen (N) sowie des Torverhältnisses (Tore) und der erzielten Punkte befinden sich in den Feldern rechts neben der Kreuztabelle.

Statistik

Aufstiegsturnier 1964 
Um die erste Liga zur Saison 1964/65 von zuletzt 14 auf 16 Teilnehmer aufzustocken, blieb dem Club Deportivo Nacional als dem Tabellenletzten der Erstliga-Saison 1963/64 der automatische Abstieg erspart und der Zweit-, Dritt- und Viertplatzierte der zweiten Liga erhielten eine zusätzliche Chance, neben dem Meister Cruz Azul in die höchste Spielklasse aufzusteigen. Denn nach dem regulären Saisonende bestritten diese 4 Mannschaften ein Sonderturnier, um 2 weitere Erstligateilnehmer zur Aufstockung der höchsten Spielklasse zu ermitteln.

Alle Spiele wurden im Estadio Olímpico Universitario von Mexiko-Stadt ausgetragen. Nacional als Sieger verblieb in der ersten Liga und Veracruz als Zweiter stieg neben dem CD Cruz Azul in die höchste Spielklasse auf.

Die nachfolgende Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Weil nur jeweils eine Begegnung ausgetragen wurde und es kein Heimrecht gab, werden alle Ergebnisse in der Zeile der jeweils besser platzierten Mannschaft abgebildet. Die Reihenfolge der Vereine bestimmt sich anhand der in dieser Aufstiegsrunde erzielten Platzierung. Angaben zu den absolvierten Spielen (Sp.), Siegen (S), Unentschieden (U), Niederlagen (N) sowie des Torverhältnisses (Tore) und der erzielten Punkte befinden sich in den Feldern rechts neben der Kreuztabelle.

1 Wegen Punktgleichheit von Veracruz und Ciudad Madero wurde zwischen beiden Mannschaften ein Entscheidungsspiel erforderlich. Dieses fand am 7. Februar 1964 statt und endete torlos. Somit wurde zur Ermittlung des Aufsteigers ein Elfmeterschießen erforderlich, das Veracruz mit 5:4 gewann.

Siehe auch 
 Segunda División (Mexiko)
 Liste der mexikanischen Fußball-Zweitligavereine

Weblinks 
 Die mexikanische Saison 1963/64 bei RSSSF

Fußballsaison 1963/64
1963